Les graphies équivalentes fût ou  désignent :
 Un conteneur de section circulaire, en bois ou en métal : voir Fût (récipient) et Fût (bière).
 Voir aussi : tonneau (récipient), barrique.
 Dans une arme à feu, la partie soutenant le canon : voir Fût (arme).
 Dans un rabot, la partie supportant la lame.
 En musique, la partie centrale d'un instrument de percussion à peaux, sur lequel les peaux sont fixées : voir Fût (musique).
 En botanique, la partie du tronc d'un arbre comprise entre le sol et la fourche, et, par extension, la partie rectiligne du tronc.
 En architecture, une partie de colonne : voir Fût (architecture).
 En typographie, le trait vertical principal d'un caractère : voir Fût (typographie).

La graphie fût (avec accent circonflexe) désigne :
 la conjugaison du verbe être à la troisième personne du singulier de l'imparfait du subjonctif : qu'il/qu'elle/qu'on fût
La graphie fut (sans accent circonflexe) désigne :
 la conjugaison du verbe être à la troisième personne du singulier du passé simple de l’indicatif  il/elle/on fut.